Тамарин Танасугарн — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Мисаки Дои — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 

  Кимико Датэ-Крумм (Финал)
  Мисаки Дои (Четвертьфинал)
  Михаэлла Крайчек (Полуфинал, отказ)
  Эрика Сэма (Первый раунд)

<li>  Тамарин Танасугарн (Титул)
<li>  Чжань Юнжань (Полуфинал)
<li>  Куруми Нара (Второй раунд)
<li>  Каролин Гарсия ''(Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2011